Het wereldkampioenschap superbike van Vallelunga 2008 was de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de elfde ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2008. De races werden verreden op 21 september 2008 op het Autodromo Vallelunga nabij Campagnano di Roma, Italië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2008
Vallelunga